Parmi les prétendants au trône d’Albanie :
 Leka Zogu dit « Leka  » (1939-2011). Prétendant au trône d'Albanie (1961-2011). Fils de Zog , roi d'Albanie (1928-1939) ;
 Leka Zogu dit « Leka II » (né en 1982). Fils du précédent. Prétendant au trône d'Albanie depuis 2011.